Charles-Michel de Bourbon, né le  à Toronto (Canada), est un prince de la branche des Bourbon Naundorff, en tant que descendant direct de Karl-Wilhelm Naundorff, le plus célèbre de ceux qui, au , prétendirent être le dauphin Louis XVII, fils du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette d'Autriche, officiellement mort à la tour du Temple.

Fils aîné du prince Michel-Henri de Bourbon, prétendant au trône de France sous le nom de , Charles-Michel est considéré par les survivantistes comme le dauphin de France et porte également le titre de courtoisie de duc de Bourgogne.

Biographie

Famille 

Charles Michel est né le  au Canada. Il est le premier enfant issue du mariage de Michel-Henri de Bourbon avec Deborah Deann. De cette union naquit un autre enfant, André-Louis, né en 1977 et mort en 2016. Par la suite, après le deuxième mariage de son père, Charles Michel a un demi-frère et deux demi-sœurs. 

Par son père, il est l'aîné des petits-enfants de Charles-Louis de Bourbon et de Arline-Marie Winchester et appartient ainsi à la branche d'Adelberth de Bourbon (1840-1887), dite branche canadienne en opposition à la branche de Charles-Edmond de Bourbon (1833-1883) dite branche française. La scission prend fin en 2008 avec la mort de Charles de Bourbon, dernier prétendant de la branche française, et le ralliement des naundorffistes autour de Charles-Louis.

Descendance 
, le prince Charles Michel a deux enfants :  

  ; 
 .

Armoiries

Ascendance 

</center>

Références 

 

Prince du XXe siècle
Prince du XXIe siècle
Naissance en mai 1976
Naissance à Toronto